Personen
 Magnus Petersson (1975), Zweedse boogschutter
 Tom Petersson (1950), Amerikaanse muzikant

Zie ook 
 Pettersson (doorverwijspagina)
 Petterson (doorverwijspagina)
 Peterson (doorverwijspagina)
 Petersen (doorverwijspagina)